Berglehre bezeichnet:
die Bergpredigt
eine Berufsausbildung (veraltet als Lehre bezeichnet) zum Bergmann